Татьяна Чернова:
 
 Чернова, Татьяна Сергеевна (род. 1988) — российская легкоатлетка.